Балтин — русская фамилия.

Известные носители 
 Балтин, Александр Александрович (1931—2009) — русский композитор.
 Балтин, Эдуард Дмитриевич (1936—2008) — русский адмирал, Герой Советского Союза, командующий Черноморским флотом.

См. также 
 Балдин